La Tulipe noire désigne :
 La Tulipe noire, un roman d'Alexandre Dumas ;
 La Tulipe noire, un film français de Christian-Jaque avec Alain Delon ;
 La Tulipe noire, adaptation japonaise en série animée de ce film ;
 un épisode de la version française de la série télévisée Nicky Larson.

Voir aussi 
 L'Opération Black Tulip, expulsion des Allemands résidant aux Pays-Bas après la Seconde Guerre mondiale.